Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио проводились только среди мужчин. Они также считались чемпионатом мира по тяжёлой атлетике.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
Чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Японии
1964 год в тяжёлой атлетике